Fisenne steht für:
 Fisenne (Adelsgeschlecht), Freiherrenfamilie aus der Wallonie
 Fisenne (Ort), Ort der Gemeinde Érezée in der Provinz Luxemburg, Belgien

Fisenne ist der Familienname folgender Personen:
 Josef von Fisenne (1902–1987), deutscher Politiker
 Lambert von Fisenne (1852–1903), deutscher Architekt

 Ludwig von Fisenne (1769–1865), Mitglied des Aachener Domkapitels